Hurwitz är ett efternamn.

Personer med efternamnet Hurwitz
 Adolf Hurwitz (1859–1919), tysk matematiker
 Jon Hurwitz (född 1977), amerikansk manusförfattare och regissör
 Mitchell Hurwitz (född 1963), amerikansk manusförfattare och producent

Se även 
 Hurwicz
 Hurewicz
 Horowitz

Jiddisch-efternamn